Нючпас

Нючпас — река в Республике Коми, приток р. Лэпъю бассейна Сысолы.
Нючпас — посёлок в Койгородском районе Республики Коми РФ.
Нючпас — сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми РФ.